Organ Cave steht für:

 Organ Cave (West Virginia, Ort), unincorporated community im Greenbrier County, West Virginia, Vereinigte Staaten
 Organ Cave (West Virginia, Höhle), Höhle im Greenbrier County, West Virginia, Vereinigte Staaten
 Organ Cave, Höhle in Neuseeland, siehe Abbey Caves